У́лица Ури́цкого — улицы, названные в честь М. С. Урицкого:

Белоруссия 
 Улица Урицкого — улица в Бобруйске.
 Улица Урицкого — улица в Витебске.
 Улица Урицкого — улица в Гомеле.
 Улица Урицкого — улица в Гродно.
 Улица Урицкого — улица в Жлобине.
 Улица Урицкого — прежнее название улицы Городской Вал в Минске.
 Улица Урицкого — улица в Могилеве.
 Улица Урицкого — улица в Мстиславле.
 Улица Урицкого — улица в Полоцке.

Казахстан 
 Улица Урицкого — улица в Алма-Ате.
 Улица Урицкого — улица в Риддере.

Россия 
 Улица Урицкого — улица в Архангельске.
 Улица Урицкого — улица в Астрахани.
 Улица Урицкого — улица во Владимире.
 Улица Урицкого — улица в Воронеже.
 Улица Урицкого — улица в Гатчине.
 Улица Урицкого — улица в Данилове.
 Улица Урицкого — улица в Данкове.
 В Екатеринбурге:
 Улица Урицкого;
 Улица Урицкого — прежнее название Коркинской улицы;
 2-я улица Урицкого — прежнее название улицы Воровского.
 Улица Урицкого — улица в Златоусте.
 Улица Урицкого — улица в Иванове.
 Улица Урицкого — пешеходная улица в Иркутске.
 Улица Урицкого — улица в Казани.
 Улица Урицкого — улица в Кимрах.
 Улица Урицкого — улица в Кирове.
 Улица Урицкого — улица в Королёве.
 Улица Урицкого — улица в Краснодаре.
 Улица Урицкого — улица в Красноярске.
 Улица Урицкого — улица в Кургане.
 Улица Урицкого — улица в Липецке.
 Улица Урицкого — улица в Лыскове.
 Улица Урицкого — улица в Любани.
 Улица Урицкого — улица в Медвежьегорске.
 Улица Урицкого — улица в Новосибирске.
 Улица Урицкого — улица в Орле.
 Улица Урицкого — улица в Орехово-Зуеве.
 Улица Урицкого — улица в Пензе.
 Улица Урицкого — улица в Приозерске.
 Улица Урицкого — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Урицкого — улица в Сергиеве;
 Улица Урицкого — прежнее название Соборной улицы в Колпине.
 Улица Урицкого — улица в Левашове.
 Улица Урицкого — улица в Петергофе.
 Улица Урицкого — улица в Серове.
 Улица Урицкого — улица в Серпухове.
 Улица Урицкого — улица в Томске.
 Улица Урицкого — улица в Тосно.
 Улица Урицкого — улица в Уфе.
 Улица Урицкого — улица в Ярославле.
 Улица Урицкого — прежнее название улицы Красилова в Великом Новгороде.
 Улица Урицкого — прежнее название улицы Генерала Ефремова в Наро-Фоминске.
 Улица Урицкого — прежнее название Варваринской улицы в Плёсе.
 Улица Урицкого — прежнее название Президентского бульвара в Чебоксарах.
 Улица Урицкого — прежнее название улицы Лунегова в Чердыни.

Крым 
  — улица в Алуште.
 Улица Урицкого — улица в Евпатории.
 Улица Урицкого — улица в Керчи.

Украина 
 Улица Урицкого — улица в Донецке.
 Улица Урицкого — прежнее название Семейной улицы в Запорожье.
 Улица Урицкого — прежнее название Улицы Митрополита Липковского в Киеве.
 Улица Урицкого — улица в Луганске.
 Улица Урицкого — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Мариуполе.
 Улица Урицкого — прежнее название Петропавловской улицы в Мелитополе.
 Улица Урицкого — прежнее название 1-й Экипажной улицы в Николаеве.
 Улица Урицкого — прежнее название улицы Ивана Асмолова в Сумах.
 Улица Урицкого — прежнее название улицы Дмитрия Марковича в Херсоне.
 Улица Урицкого — прежнее название Пятницкой улицы в Чернигове в 1922—2001 годах.